Sunetul muntelui (în ) se poate referi la:

 Sunetul muntelui, tradus într-o altă versiune sub titlul Vuietul muntelui, roman scris de Yasunari Kawabata și publicat integral în 1954
 Sunetul muntelui, ecranizare din 1954 a romanului, în regia lui Mikio Naruse